Pickel est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Allan Pickel (1878-1955), homme politique provincial canadien
 (né en 1959), joueur américain de football américain
Charles Pickel (né en 1997), joueur de football suisse
Clemens Pickel (né en 1961), évêque catholique allemand
Follin Pickel (1866-1949), homme politique fédéral québécois
 (1883-1964), homme d'affaires et politique allemand
 (1814-c. 1860), avocat et homme politique du Bas-Canada
 (né en 1971), marin olympique allemand

Toponyme

, communauté du Missouri

Voir aussi

Homonymie de patronyme